Frans adjectief voor wat te maken heeft met Bretagne (doorverwijspagina)
 Breton (paard), een paardenras
 Breton (plaats), plaats in de Canadese provincie Alberta
 patroon van witte en blauwe strepen op een kledingstuk, kenmerkend voor een marinière

Personen 
 André Breton - een Frans dichter en essayist, 1896 – 1966
 Jules Breton - een Frans kunstschilder, 1827 - 1906
 Réseau Breton - een smalspoornet in Bretagne, 1891 - 1967
 Simon le Breton - een componist uit de Bourgondische School, omstreeks 1420 - 1473